Дипломная работа — многозначный термин:

 Дипломная работа (дипломный проект) — самостоятельная творческая работа студентов,  обучающихся по программам подготовки и выполняемая ими на последнем курсе
 «Дипломная работа» — испанский фильм, психологический триллер